Přibyslavice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Přibyslavice (okres Brno-venkov)
 Přibyslavice (okres Třebíč)